Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Copa Oster 2023 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 28. und 29. Januar 2023 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse 

WTA Challenger Series 2023
Tennisturnier in Cali